Vingt-Cinq-Février ou XXV-Février ou 25-Février, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

25 février,  jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Des noms de voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En France,

 Le  : Crash d'un bombardier britannique Lancaster à Ménil-Annelles dans les Ardennes, au cours de la seconde Guerre mondiale.
 Le  : Les communes de Cousances-aux-Forges et Cousancelles fusionnent pour devenir Cousances-les-Forges, dans la Meuse.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 25 de Febrero » ou « Veinticinco de Febrero »
Au Mexique, pour rappeler les Lois de Réforme de Benito Juárez en 1861 :
 « (Calle) 25 de Febrero de 1861 », à Iztapalapa, Délégation du District fédéral de Mexico.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
25